Blåkulltjärn kan syfta på:
Blåkulltjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun, 
Blåkulltjärnen, Gästrikland, sjö i Gävle kommun,  (3,89 ha)

Se även
Blåkullasjön, sjö i Katrineholms kommun, 
Blåkullträsket, sjö i Vindelns kommun,  (26,7 ha)
Listor över Sveriges insjöar baserat på namn